Пикан — многозначный термин:
 Пикан () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Пика́н — народное уральское название дудника лесного, а также его молодых побегов, употребляемых в пищу.
 Соус пикан.

См. также 
 Пикания — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Пекан — растение и орех.

Ссылки 
 Размышления о смысле слова